Ångeltjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ångeltjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (13,1 ha)
Ångeltjärnarna (Laxsjö socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Ångeltjärnarna (Undersåkers socken, Jämtland, 700022-135780), sjö i Åre kommun,  (11,1 ha)
Ångeltjärnarna (Undersåkers socken, Jämtland, 700082-135736), sjö i Åre kommun,  (3,89 ha)
Ångeltjärnarna (Undersåkers socken, Jämtland, 700150-135727), sjö i Åre kommun,  (5,05 ha)
Ångeltjärnen, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn